Stade San Mamès peut faire référence à :
 le stade San Mamés de Bilbao, construit en 1913 et démoli en 2013 ;
 le stade San Mamés de Bilbao, inauguré en 2013 non loin de l'emplacement de l'ancien stade.